Die 1. Division 1954/55 war die zehnte Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 21. August 1954 und endete am 5. Juni 1955. Titelverteidiger war Køge BK.

Modus 
Zehn Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1954 55
Fußballsaison 1954/55